Пётр Васильевич Крылов (1913 — 1998) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1976).

Биография 
Пётр Васильевич Крылов родился в 1913 году. Играл в Московском академическом театре им. Маяковского, в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя.

Умер в 1998 году в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище, на участке  26.

Семья 
 Жена — актриса театра Тамара Алексеевна Чернышёва (1922—2007), народная артистка России.

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (1954).
 Народный артист РСФСР (6.01.1976).

Фильмография 
  — Прощай, Америка! — эпизод (нет в титрах)
  — Катя-Катюша — Болтов, начальник
  — Они живут рядом — учёный (нет в титрах)
  — Служили два товарища — начальник штаба
  — Пятьдесят на пятьдесят — помощник Хайнца, сотрудник разведки ГДР
  — Жизнь и смерть Фердинанда Люса — доктор Ваггер, немецкий историк-археолог в Гонконге (роль озвучил Константин Тыртов)
  — Слово для защиты — Илья Ефимович, адвокат
  — Гонки без финиша — Рудштамм
  — Пыль под солнцем — красный командир
  — Торговка и поэт — немецкий офицер
  — Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок с огурцом — Обнорский, эксперт
  — Старым казачьим способом — Пантелей Белокопытин
  — Законный брак — Пётр, сосед Игоря
  — Верховный суд — Соснин, член Верховного суда
  — Сукины дети — эпизод

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Персоналии:Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя
Похороненные на Ваганьковском кладбище